Феррейро может означать:

Фамилия 
Известные носители:

 Феррейро, Роберто (1935—2017) — аргентинский футболист, тренер.
 Феррейро, Франко (род. 1984) — бразильский профессиональный теннисист.

Географические объекты 
 Феррейро — населённый пункт и район в Португалии.